Бурубайтал:

 Бурубайтал — село в Мойынкумском районе Жамбылской области Казахстана.
 Бурубайтал — станция в Мойынкумском районе Жамбылской области Казахстана.